Chevallier är ett franskt efternamn, som burits av bland andra:

 Bernard Chevallier (1912–1997), fransk ryttare 
 Christian Chevallier (1930–2008), fransk jazzmusiker
 Éric Chevallier (född 1960), fransk diplomat
 François Fulgis Chevallier (1796–1840), fransk botaniker
 Gabriel Chevallier (1895–1969), fransk författare
 Jean Baptiste Alphonse Chevallier (1793–1879), fransk farmakolog och kemist
 Jean-Jacques Chevallier (1900–1983), fransk historiker
 Olivier Chevallier (1949–1980), fransk motorcyklist
 Paulus Chevallier (1722–1796), nederländsk reformert teolog
 Sébastien Chevallier (född 1987), schweizisk beachvolleybollspelare
 Temple Chevallier (1794–1873), brittisk astronom

Se även 
 Chevalier

Franska efternamn